Die Spiele der 51. Eishockey-Weltmeisterschaften und 62. Eishockey-Europameisterschaft der Herren im Jahre 1986 fanden in den Ländern Sowjetunion, Niederlande und Spanien statt.

Es nahmen 26 Mannschaften teil. Einzige Neuerung beim Austragungsmodus der diesjährigen Weltmeisterschaften war die Aufstockung der C-Gruppe von 8 auf 10 Mannschaften. Der Grund war die immer längere Warteliste von Eishockey-Nationen, die auch einmal bei einer WM mitspielen wollten. Darum wurde auch für die kommende WM die Einführung einer D-Gruppe beschlossen. Die C-Gruppe sollte dann wieder mit 8 Teams spielen. Damit nahmen insgesamt 26 Mannschaften an den Weltmeisterschaften teil.

Der UdSSR gelang die Revanche für die im Vorjahr erlittenen Niederlagen. Ohne Verlustpunkt wurde der Gastgeber zum 20. Mal Eishockey-Weltmeister und wurde damit zum alleinigen Rekord-Titelträger. Weiterhin konnte noch der mittlerweile 24. Europameistertitel hinzugefügt werden. Enttäuschend dagegen war das Abschneiden des Titelverteidigers aus der Tschechoslowakei, welcher zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Abstiegsrunde musste und am Ende nur Platz fünf belegte.

A-Weltmeisterschaft

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(ohne Punkte aus der Vorrunde)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung und Kader der Mannschaften

Auf- und Abstieg

Auszeichnungen

Spielertrophäen

All-Star-Team

Abschlusstabelle der EM 
(gewertet nach der Vorrunde)

B-Weltmeisterschaft

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 
 in Puigcerdà, Spanien

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Spiel um Platz 9

Platzierungsrunde um Platz 5–8 
die direkten Vergleiche aus der Vorrunde werden übernommen

Abschlusstabelle

Meisterrunde um Platz 1–4 

die direkten Vergleiche aus der Vorrunde werden übernommen

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der C-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1986

1986
Europameisterschaft, 1986
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1986
Weltmeisterschaft, 1986
Weltmeisterschaft, 1986
Eishockeywettbewerb in Moskau
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Eishockeywettbewerb in Puigcerdà